Aves de presa (en inglés Birds of Prey) puede referirse a:

 Las aves de presa, nombre coloquial para estos animales;
 Aves de presa, un grupo de superhéroes dentro del Universo DC.
 Birds of Prey, episodio de la serie de televisión estadounidense Arrow.
 Birds of Prey, serie de televisión estadounidense producida en el año 2002.
 Aves de presa, película de 2020, parte de DCEU.
 Aves de presa, novela de aventura escrita por el escritor africano Wilbur Smith y publicada en el año 1997.